Belambo, commune urbaine malgache située dans la région de Vakinankaratra,
 Belambo, commune urbaine malgache située dans la région de Sava.